Großsteingrab Steendyssen steht für:

 Großsteingrab Steendyssen 1
 Großsteingrab Steendyssen 2